Palmarès est un synonyme de hit-parade ;
 Le Palmarès, titre d'un journal de République démocratique du Congo.

Voir aussi 

 «  » (sans accent sur le e) pour les noms propres s’y rapportant ;
 la page « Spécial:Index/Palmarès » pour tous les articles de Wikipédia ayant un intitulé commençant par Palmarès.